Hallerstein bezeichnet:
 Hallerstein, Stadtteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale

 die Familie Haller von Hallerstein, Patrizierfamilie 

historische Orte:
 Metulje (dt. Hallerstein), Bloke, Slowenien
 Viševek (dt. Hallerstein), Loška Dolina, Slowenien

Siehe auch:
 Haller
 Haller von Hallerkeö
 Hallenstein